John Clarke (1609–1676) orvos, baptista lelkész, Rhode Island társalapítója
 John Clarke (1931–2019) amerikai színész
 John Clarke (?) kanadai vitorlázó, olimpikon
 John Clarke (1942) brit fizikus